La Chaussée kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Chaussée, Seine-Maritime, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 La Chaussée, Vienne, kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Chaussée-d'Ivry, kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chaussée-Saint-Victor, kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Chaussée-sur-Marne, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 La Chaussée-Tirancourt, kommun i departementet Somme i regionen Hauts-de-France,